El término Midi puede referirse a:

 Mediodía francés, zona del sur de Francia.
 Mediodía-Pirineos, una de las 22 regiones administrativas de Francia, contenida en la zona anterior.
 MIDI, acrónimo de musical instrument digital interface: interfaz digital para instrumentos musicales.
 Canal du Midi, canal navegable artificial situado en Francia.